Ágata — espécie mineral
 Ágata (cantora) — cantora portuguesa

História e religião
 Águeda da Bulgária — imperatriz búlgara, esposa de Samuel
 Águeda de Catânia — santa e mártir católica

Outros  
 Agatha Awards — prêmio anual para escritores de livros de suspense

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de religião